Sigismond de Berckheim ist der Name folgender Personen:

* Sigismond Frédéric de Berckheim (1775–1819), französischer Baron, General
 Sigismond Guillaume de Berckheim (1819–1884), französischer General